Wenn die Maske fällt – film del 1912 diretto da Urban Gad
Wenn die Maske fällt – film del 1922 diretto da Erik Lund